В честь И. И. Сабира в Приморском районе Санкт-Петербурга названы улицы:

 Полевая Сабировская улица
 Сабировская улица